L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants 
 Albert Montañés remporte le tournoi en simple en battant Gaël Monfils en finale. Il décroche ainsi son  ATP.
 En double, Carlos Berlocq et Eduardo Schwank s'imposent en finale face à Christopher Kas et Philipp Petzschner. Il s'agit de leur premier titre ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2010)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2010
Sport en Allemagne en 2010
Tennis en juillet 2010